En Pologne, Dębnica peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Dębnica, village de la gmina d'Udanin, 
 Dębnica, village de la gmina de Prusice.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Dębnica, village du powiat de Gniezno,
 Dębnica, village du powiat d'Ostrów Wielkopolski.

dans d'autres voïvodies :
 Dębnica, village de la voïvodie de Mazovie,
 Dębnica, village de la voïvodie de Poméranie.